Юзеф Коженёвский или Осип Викентьевич Коженёвский (, 19 марта 1797, Броды (ныне Львовской области Украины) — 17 сентября 1863, Дрезден) — польский прозаик, драматург, поэт, педагог. Известный представитель литературного романтизма и стиля бидермейер. Отец доктора медицины И. О. Корженёвского.

Биография 
В 1808—1819 гг. обучался в Збараже, Черновцах и Кременецком лицее. Несколько лет проживал в Варшаве, работая педагогом. В 1820 году Коженёвский устроился библиотекарем у Замойских и начал сотрудничество с известными варшавскими периодическими изданиями. В это же время он сблизился с театральной средой Варшавы и увлёкся драматургией. В 1823 г. вернулся в Кременец, где преподавал польскую филологию и литературу в Лицее.

С 1829 г. — член варшавского Общества друзей Науки. После закрытия лицея в связи с событиями 1830—1831 годов, в 1833—1838 гг. работал преподавателем классической филологии в Киевском университете. В 1838—1846 гг. — директор гимназии в Харькове. В 1846 г. Коженёвский вновь вернулся в Варшаву, где служил директором губернской гимназии, с 1848 г. — инспектором, а также членом Воспитательского Совета. Был избран в члены-корреспонденты Научного Общества в Кракове. Позже трудился в Комиссии вероисповеданий и просвещения, принимал участие в реформе системы образования и создании Главной Школы.

В 1863 г. тяжело заболев, Ю. Коженёвский выехал на лечение в Дрезден, где и умер. Похоронен на .

Творчество 
В творческом наследии Ю. Коженёвского — десятки пьес, поэтических произведений, рассказов и повестей. В Польше неоднократно переиздавались его собрания сочинений.

В 1843 г. была опубликована первая повесть Ю. Коженёвского.

Среди многочисленных прозаических произведений автора наиболее известны:
 «Карпатские верховинцы» (1843) — новаторское произведение, учитывая его форму и освещение народной тематики,
 «Евреи» (комедия, 1843),
 «Спекулянт» (социально-бытовая повесть, 1845) — выдающееся произведение в области польской прозы,
 «Колокация» (1847), известное произведение, занявшее лидирующее место в польской литературе,
 «Горбатый» (1853),
 «Родня» (т. 1-4, 1857),
 «Новые путешествия оригинала» (том 1-2, 1851) и др.

Избранная поэзия 
 «Drzewko złamane» (1821)
 «Ostatnia praca» (1821)
 «Światełko» (1821)
 «Tren Omnii w dolinie Beder» (1821)
 «Chwała poety» (1821)

Избранные пьесы 
 «Pośredniczka» (1846)
 «Autorka» (1849)
 «Majster i czeladnik» (1851)
 «Dwaj mężowie» (1851)
 «Qui pro quo» (1851)
 «Sąd przysięgłych albo Pozory» (1853)
 «Gentile Bellini» (1856)
 «Cyganie» (1857)
 «Majątek albo imię» (1859)
 «Beata» (1860)
 «Śpiący Kupidyn» (1861)

Ссылки 
 Произведения  Ю. Коженёвского на сайте польской интернет-библиотеки
 Видатні поляки на Волині

Писатели Польши
Драматурги Польши
Поэты Польши
Педагоги Польши